Der Wahlbezirk Feldkirch ist ein Wahlkreis in Vorarlberg, der den politischen Bezirk Feldkirch umfasst. Bei der Landtagswahl 2019 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 41,9 % als stärkste Partei hervor. Neben der ÖVP, die vier der zehn möglichen Grundmandate im Wahlbezirk erzielte, erreichten Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) zwei, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) je ein Grundmandat.

Wahlergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994

Weblinks 
 Landtagswahlergebnisse in Vorarlberg auf den Seiten des Landes Vorarlberg

Feldkirch
Bezirk Feldkirch